Sion puede referirse a:
 Sion (en hebreo Tzion), ciudad del antiguo Jerusalén.
 Sion, capital del Cantón del Valais (Suiza).
 FC Sion, club de fútbol de la ciudad suiza.
 Sion, comuna francesa en Gers.
 Sion, Monte francés cercano a Annemasse.
 Zion (pronunciado en español Sion), una ciudad ficticia de las películas de Matrix.
 Monte Sion, una colina en Jerusalén.
 Orden de Sion, una orden medieval militar y religiosa fundada en Jerusalén por Godofredo de Bouillón durante la Primera Cruzada.
 Puerta de Sion, una de las ocho puertas integradas a la muralla de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
 Priorato de Sion, supuesta sociedad secreta.
 Sono Sion, un coche eléctrico con células solares.
 Zion, cantante de Puerto Rico e integrante del dúo Zion & Lennox.
 Zion Williamson, jugador de baloncesto.